Massu o Massú pueden hacer referencia a: 

 Fernando Massú, ingeniero comercial, empresario y consultor chileno;
 Jacques Massu, general de paracaidistas francés;
 Nicolás Massú, extenista y entrenador de tenis chileno;
 Massu (Lääneranna), localidad del municipio de Lääneranna en el condado de Pärnu, Estonia;
 Massu (Põhja-Pärnumaa), localidad del municipio de Põhja-Pärnumaa en el condado de Pärnu, Estonia;